ArabTeX est un logiciel libre disponible sous forme de paquet et fournissant une assistance à la saisie de l'alphabet arabe et de l'alphabet hébreu dans TeX et LaTeX. Écrit par Klaus Lagally, il peut prendre en entrée un texte natif ou romanisé (ASCII) et produit une typographie et des ligatures de qualité pour écrire l'arabe, le persan, l'ourdou, le pachto, le sindhi, le maghribi, l'ouïghour, le cachemiri, l'hébreu, le judéo-arabe, le judéo-espagnol et le yiddish. Dans un document LaTeX, les caractères ArabTeX sont entrés à l'aide des commandes \< … > ou \RL{ … } ou dans l'environnement \begin{arabtext} … \end{arabtext}.

Exemple 

 \novocalize
 \<al-salAm `alaykum>

Commandes fréquentes 
 \setarab
 \setfarsi
 \setuighur
 \set…

 \novocalize (des voyelles courtes peuvent être affichées ponctuellement en saisissant "a, "i, "u dans le mode \novocalize.)
 \vocalize
 \fullvocalize

 \setcode{}
 \settrans{}

Table de caractères pour l'arabe

Liens externes 
 ArabTeX homepage

TeX
Alphabet arabe